Angelique Kerber era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Carla Suárez Navarro.

In finale Madison Keys ha sconfitto Barbora Strýcová con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Simona Halep (ritirata per infortunio al tendine d'achille)
  Belinda Bencic (primo turno, ritirata)
  Petra Kvitová (secondo turno)

 Carla Suárez Navarro (semifinale)
 Madison Keys (campionessa)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Johanna Konta (secondo turno)

Wildcard 

  Naomi Broady (primo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)

 Tara Moore (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (primo turno)

Qualificate 

  Tamira Paszek (secondo turno)
  Cvetana Pironkova (quarti di finale)

 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Christina McHale (secondo turno)

Lucky Loser 

  Magda Linette (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2016
WTA Tour 2016